Станислав Иванович Житарев (род. 28 марта 1946, Горький) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 28 марта 1946 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). C 1977 года работает в Ленкоме.

Работы в театре 
 «Золотой ключик» — Арлекин
 «Конец Хитрова рынка» - Булаев
 «Колонисты» — Родимчик
 «Ясновидящий» — штурмовик
 «Тиль» — бригадир гезов
 «Гамлет» (Андрей Тарковский) — офицер
 «Трубадур и его друзья» — Разбойник
 «В списках не значился» — Сальников
 «Иванов» — Гаврила
 «Сержант, мой выстрел первый» — Коля
 «Юнона и Авось» — моряк
 «Чинарский манифест» — Гоги
 «Дорогая Памела» — Джо Янки
 «Оптимистическая трагедия» — матрос
 «Проводим эксперимент» — Инструктор Журавлёв
 «Гамлет» (Глеб Панфилов) — Гильденстерн
 «Мудрец» — приказчик
 «Поминальная молитва» - житель
 «Чайка» — Яков
 «Затмение» — Тэркл

Фильмография

Актёрские работы 
  — Достояние республики — чекист, эпизодическая роль
  — Восхождение — партизан
 1976 — Несовершеннолетние — муж Оли, водитель автобуса
  — Однокашники — работник завода, нет в титрах
  — Утренний обход — сын Сущинской
  — Время желаний — Лёша Еремеев, врач
  — Берега в тумане… | Mglistye berega | Мъгливи брегове (СССР, Болгария) — эпизод
  — Женщины, которым повезло — Сергей Сергеевич, директор детдома
  — Повесть непогашенной луны — Клим Ворошилов
 1990 — Посредник — Павел Остапович Рубченко (он же Треугольник 6), капитан милиции
 1990 — Ребро Адама — Андрей Павлович, начальник и любовник Лиды
  — Чёрный квадрат — Моисеев, криминалист
 1992 — Прикосновение — сожитель Ольги
 1992 — Один (короткометражный)
 — — Петербургские тайны — Пров Викулыч, ресторатор
  — Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского — эпизод, нет в титрах
  — Олигарх — член Совета Безопасности
 2002 — Марш Турецкого (3 сезон) — директор спортшколы
 2002 — Линия защиты — майор милиции начальник милиции Зимногорска
 2002 — Глаза Ольги Корж
  — Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант-1 — врач, Фильм 3 "Сволочь ненаглядная" 
  — Слепой — Мартын
 2004 — Родственный обмен — Марюшкин
 2004 — На углу у Патриарших-4 — Николай Ильич
 2004 — Джек-пот для Золушки — эпизод
 2004 — Дети Арбата
 2004 — Ва-Банк (фильм-спектакль) — эпизод
 2004-2013 — Кулагин и партнёры — эпизод
  — Мистификация (фильм-спектакль) — Степан Пробка
 2005 — Звезда эпохи — эпизод
 2005 — Александровский сад — Митрич
  — Сыщики-5 — эпизод
 2006 — Рублёвка Live — Иван Ставцев, начальник следственного отдела
 2006 — Солдаты-9 — эпизод
 2006 — Невеста — Александр Савельевич, мастер
 2006 — Карамболь — генерал ФСБ
  — Срочно в номер — тренер
 2007 — Сваха — дядюшка
 2007 — На пути к сердцу — эпизод
 2007 — Искушение — офицер учебного судна
 2007 — Иное — депутат Олег Павлович
  — Хиромант — 2 — Пётр Иванович Евтухов, начальник УВД, нет в титрах
 2008 — Райские яблочки — эпизод
 2008 — Эгоист — Пискунов
  — Прерванный полёт Гарри Пауэрса — Никита Хрущёв 2009 — Поединки — Никита Хрущёв, Фильм 2 "Правительство США против Рудольфа Абеля" 2009 — Грязная работа — Марк Михайлович Горбатский Фильм 1 "Бриллианты Разумовского", Фильм 3 "Дело журналистки" / Фильм 7 "Дело писателя" Олег Николаевич Пименов, отец Лары и Инги 2009 — Когда мы были счастливы — судья
 2009 — Государыня и разбойник — Нарышкин
  — У каждого своя война — Павел Михайлович, член Ленинградского обкома партии
 2010 — Вы заказывали убийство — Алексей Григорьевич Ларионов, полковник в отставке
 2010 — Дом образцового содержания — Зырянов, капитан милиции
 2010 — Столица греха — отец Фёдора - Тимофей Кузьмич
 2010 — Связь времён — Иван, сын бабы Насти
 2010 — Любовь-морковь 3 — папа жениха
 2010 — Глухарь-3 — Римеев, генерал-лейтенант, начальник Московской полиции
  — Пуля-дура 5 — Дмитрий Олегович 
 2011 — У каждого своя война — Павел Михайлович, секретарь Ленинградского обкома партии
 2011 — 12 апреля 1961 года. 24 часа (документальный) — Никита Хрущёв
  — Хоккейные игры — Никита Хрущёв 2012 — Снайперы: Любовь под прицелом — директор завода
 2012 — Лесник — Владимир Иванович Мастрюков, отец Гены, Фильм 26 "Стрелок" 
 2012 — Марьина роща — Кувшинов, директор типографии
 2013 — Две зимы и три лета — Копысов, завотделом обкома
 2013 — Цезарь — Виктор Евгеньевич Яшин, отец Марины

Озвучивание 
  — Неоконченная песня | Song Without End (США)
  — Зарево над Дравой | Zarevo nad Drava | Зарево над Драва (Болгария)
  — Цвет золота — Мухаммед роль Овеза Геленова
 1974 — Воздушный мост — Будзгуриа роль Михаила Хвития

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021)
 Заслуженный артист России (2006).

Примечания

Ссылки 
 Станислав Житарев на сайте Ленкома
 КиноПоиск: Станислав Житарев
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы «Ленкома»